Foidl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerold Foidl (1938–1982), österreichischer Autor
 Günther Foidl (* 1982), österreichischer Geschwindigkeitsskifahrer
 Hans-Peter Foidl (* 1978), österreichischer Biathlet
 Maximilian Foidl (* 1982), österreichischer Radrennfahrer
 Richard Foidl, österreichischer Kunst- und Glockengießer, siehe Kunst- und Glockenguss Foidl

Siehe auch:
 Feudel (Begriffsklärung)